

Pessoas
Terry Eagleton
Thomas Eagleton

Localidades
Eagleton Village

Desambiguações de sobrenomes